Il toponimo Parang può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Parang, municipalità della Provincia di Maguindanao
Parang, municipalità della Provincia di Sulu